Inflectarius subpalliatus är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1893.  Inflectarius subpalliatus ingår i släktet Inflectarius och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
subpalliatus